Хмельницкая епархия:
 Хмельницкая епархия ПЦУ
 Хмельницкая и Староконстантиновская епархия УПЦ МП